

Жаркайин — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Жаркайин — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область